Інді.я — київський рок-гурт, що виконує музику у стилі інді-поп з елементами індійської музики і особливих ведичних мантр. Тексти пісень франкомовні і написані вокалісткою гурту Катею Роговою. Усі члени гурту — вегетаріанці.

Склад гурту 
 Катерина Рогова — вокал, клавішні, фісгармонія, дзвіночки
 Сергій Мартинов — гітара, ситара, бек-вокал
 Ніла Гопал — мриданга, табла, дарбука, джембе, діджеріду, бек-вокал
 Діма Кірічек — перкусія, бек-вокал

Творчість гурту 

У січні 2010 вийшов перший кліп гурту на пісню L’or .

Навесні 2010 гурт записав дебютний альбом, проте комп'ютерний запис з ним було випадково втрачено і гурт перезаписав його. 8го жовтня 2010 дебютний альбом гурту Інді.я під назвою Divine став доступний на iTunes.
У записі альбому Divine взяли участь, окрім постійних учасників гурту, Олег Федосов (барабани) та Влад Сіренко (фагот та мундштук від фагота).

У січні 2011 L’or очолив перелік найкращих синглів 2010 року за версією INTANGIBLE23 - передачі, що виходить в ефірі іспанського радіо CANARIASAHORA.

13 квітня 2011 було презентовано кліп на пісню Le Froid

8 листопада 2011 музиканти виклали на Vimeo  відео до пісні Gita. Кліп відзнято у форматі stop-motion, музиканти використали в ньому близько 5 000 зображень. Режисура та монтаж Сергія Мартинова, Фотограф-Марина Лисиця. Трек присвячений книзі Бгаґавад-Ґіта, 8 шлок з якої Катерина Рокова цитує у пісні французькою мовою.

Примітки  

Інді-поп гурти України
Українські рок-гурти
Гурти з жіночим вокалом